Autoroute 540 (Québec)
 Autoroute 540 (Vaudreuil-Dorion)